Дэ́вид Ви́нни (; 26 октября 1966, Глазго, Шотландия) — шотландский футболист, с 2002 по 2003 годы являлся главным тренером шотландского клуба «Дамбартон»..

Карьера

Игровая 
Дэвид Винни выступал на поле в качестве защитника. За годы своей карьеры он играл в шотландских клубах «Сент-Миррен», в составе которого футболист стал обладателем Кубка Шотландии 1987 года, «Абердин», «Данди» и «Эр Юнайтед». Винни также был игроком молодёжной сборной Шотландии. В 1999 году Дэвид Винни покинул Шотландию и стал играть в австралийском клубе «Канберра Космос».. Затем он перешёл в исландский клуб «КР», где стал футболистом года в Исландии.

Тренерская 
После окончания карьеры игрока Винни стал выполнять роль ассистента тренера в «КР». Позже он занимал должности в молодёжных академиях шотландских клубов «Ливингстон» и «Рейнджерс». С июня 2002 по март 2003 Дэвид Винни был главным тренером команды «Дамбартон» из второго дивизиона шотландской Футбольной лиги. В 2003 году его место занял Брайн Фэрли.

После окончания карьеры 
Дэвид Винни с ноября 2009 работает солиситором.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на www.soccerbase.com

Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Сент-Миррен»
Игроки ФК «Абердин»
Игроки ФК «Данди»
Игроки ФК «Эр Юнайтед»
Игроки ФК «Канберра Космос»
Игроки ФК «Рейкьявик»
Футбольные тренеры Шотландии
Тренеры ФК «Рейкьявик»
Тренеры ФК «Дамбартон»